Le championnat du monde de squash 2018-2019 est l'édition 2018 et 2019 des championnats du monde de squash organisée par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 23 février au 2 mars 2019 dans la célèbre gare Union Station de Chicago.

Pour la troisième fois de l'histoire, les championnats du monde individuels féminins et masculins ont lieu en même temps, après les éditions de Rotterdam en 2011 et celle de Manchester en 2017. 

Le tournoi est sponsorisé par le milliardaire  et sa femme qui offrent un prix d'un million de dollars ( pour les hommes et la même dotation pour les femmes), faisant de ces championnats du monde le tournoi de squash le plus richement doté de l'histoire. 

Le triple champion du monde Ramy Ashour est forfait à cause d'une blessure au genou ainsi que l'ancien champion du monde Grégory Gaultier, qui avait participé aux seize dernières éditions, lui aussi en raison d'une blessure au genou.

Dès le premier tour, deux des principaux outsiders chutent Diego Elías et Karim Abdel Gawad, vainqueur deux mois auparavant du tournoi platinum Black Ball Squash Open 2018.

Les demi-finales voient s'affronter les quatre premières têtes de série et la finale oppose le nouveau  mondial face à Tarek Momen.

Dotation et points 
En 2018-2019, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Demi-finale, finale

Tableau supérieur

Tableau supérieur 1

Tableau supérieur 2

Tableau inférieur

Tableau inférieur 1

Tableau inférieur 2

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnats du monde de squash
 Saison 2018-2019 de la PSA
 Championnat du monde de squash féminin 2018-2019

Lien externe 
 Page PSA

2018
Squash masculin
Squash masculin 2018
Monde masculin 2018
Monde masculin
Monde masculin
Sport aux États-Unis en février 2019
Sport aux États-Unis en mars 2019
Sport en mars 2019